Maculewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Henryk Maculewicz (* 1950), polnischer Fußballtorhüter
 Jerzy Maculewicz (* 1955), römisch-katholischer Bischof